Покидько — украинская фамилия. Известные носители:
 Покидько, Василий Маркович (1919—1991) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Покидько, Игорь Романович (род. 1965) — украинский футболист, защитник.